Konstantów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Konstantów est un village de la gmina de Błonie située dans le powiat de Varsovie-ouest et dans la voïvodie de Mazovie. 
 Konstantów est un village de la gmina de Dzwola située dans le powiat de Janów Lubelski et dans la voïvodie de Lublin.